Seo-gu kan verwijzen naar de volgende stadsdelen in Zuid-Korea:
 Seo-gu (Busan)
 Seo-gu (Daegu)
 Seo-gu (Daejeon)
 Seo-gu (Gwangju)
 Seo-gu (Incheon)